Ивашевка — название населённых пунктов в России:

 Ивашевка — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Ивашевка — село в Сызранском районе Самарской области.
 Ивашевка — село в Буинском районе Татарстана.